Büchel est un nom propre germanique qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Emanuel Büchel (1705-1775), boulanger, dessinateur, topographe et aquarelliste suisse ;
 Marco Büchel (1971-), skieur alpin liechtensteinois ;
 Markus Büchel (1949-), évêque catholique suisse ;
 Markus Büchel (1959-2013), homme politique liechtensteinois ;
 Roland Rino Büchel (1965-), homme politique suisse ;
 Martin Büchel (1987-), footballeur liechtensteinois ;
 Ronny Büchel (1982-), footballeur liechtensteinois.

Musique 
 Büchel, instrument de musique suisse à vent.

Toponyme 

 Büchel, commune allemande de Rhénanie-Palatinat.
 Büchel, commune allemande de Thuringe.

Patronyme germanique
Toponymie allemande